Ки́ган Ко́ннор Тре́йси (, урождённая — Тре́йси А́рмстронг (); род. 3 декабря 1971, Уинсор, Онтарио, Канада) — канадская актриса.

Биография 
Актриса родилась в Уинсоре, Онтарио. Она получила степень бакалавра по социальной психологии в Университете Уилфрида Лорье.

Трейси впервые появилась на телевидении в 1997 году в сериале «Вайпер». После этого она появлялась в таких телесериалах как «Первая волна», «Новая семейка Аддамс», «Миллениум», «Джейк 2.0», «Звёздный крейсер „Галактика“», «Однажды в сказке», «Мотель Бейтс» и других.

В 1999 году Трейси впервые появилась на большом экране, снявшись в роли продавщицы в бутике в боевике «Двойной просчёт». Также у неё были роли второго плана в нескольких фильмах, включая «40 дней и 40 ночей», «Пункт назначения 2» и «Белый шум».

Личная жизнь 
Коннор Трейси замужем за Эзом Митчеллом. У супругов есть две дочери.

Фильмография

Награды и номинации 
 2002 — номинация на премию «Джемини» в категории «Best Performance by an Actress in a Guest Role in a Dramatic Series» («Следствие ведёт Да Винчи»).
 2002 — премия «Leo Awards» в категории «Dramatic Series: Best Supporting Performance — Female» («Следствие ведёт Да Винчи»).
 2004 — номинация на премию «Leo Awards» в категории «Dramatic Series: Best Lead Performance by a Female» («Джейк 2.0»).
 2012 — номинация на премию «Leo Awards» в категории «Best Guest Performance by a Female in a Dramatic Series» («Однажды в сказке»).

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады
Выпускники Университета Уилфрида Лорье